Горбачёв () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Горбачёв, Анатолий Ильич (1935—1993) — капитан промыслового флота, Герой Социалистического Труда.
 Горбачёв, Андрей Александрович (род. 1970) — российский балалаечник, профессор.
 Горбачёв, Афанасий Семёнович (1919—1967) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 
 Горбачёв, Василий Григорьевич (1885—1938) — священник.
 Горбачёв, Вениамин Яковлевич (1915—1985) — Герой Советского Союза.
 Горбачёв, Виктор Сергеевич (1961—2018) — украинский политик.

Г—Э 
 Горбачёв, Георгий Ефимович (1897—1937) — русский советский критик и литературовед.
 
 
 Горбачёв, Емельян Григорьевич (1892—1965) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Горбачёв, Игорь Олегович (1927—2003) — советский и российский актёр, Герой Социалистического Труда.
 Горбачёв, Марк Васильевич (1902—1964) — государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Карельской АССР.
 
 
 
 
 Горбачёв, Тимофей Фёдорович (1900—1973) — советский учёный.
 Горбачёв, Эдуард Юрьевич (род. 1969) — российский хоккеист и тренер.



Другое 
  — производится в Германии с 1921 года потомками белоэмигранта Л. Л. Горбачёва.

См. также 
 Горбачёв-Фонд
 Горбачёвка
 Горбачёво-Михайловка
 Горбачёво (станция)